Erzya o Erzia
Lingua erza
Stepan Erzia